Nikołaj Makarow (kolarz)
 Nikołaj Makarow (konstruktor)
 Nikołaj Makarow (wojskowy) – szef Sztabu Generalnego SZ FR